Djiguirone peut désigner deux localités de la région de Ziguinchor (Sénégal) :
 Djiguirone (Djibidione)
 Djiguirone (Oulampane)